James Black peut désigner plusieurs personnes :

 James Whyte Black (1924-2010), Prix Nobel de médecine en 1988
 James Black (1958-), joueur de rugby à XV australien
 James Black (1959-), acteur américain
 James Black (1962-), acteur américain
  (1962-), acteur américain
 James Black (1969-), ancien joueur de hockey sur glace canadien